Die US-amerikanische College­meisterschaft im Eishockey wird jährlich von der National Collegiate Athletic Association ausgetragen. Sie gilt als bedeutendste Eishockeymeisterschaft, die ausschließlich in den USA ausgetragen wird, da sowohl die National Hockey League als auch die American Hockey League zusammen mit Kanada organisiert werden.

Die Eishockey-Finalserie der NCAA wird „Frozen Four“ genannt. Bei Herren und Damen wird in zwei Divisionen gespielt, wobei jeweils die Division I den Landesmeister ausspielt. Der beste Spieler bei den Herren wird mit dem Hobey Baker Memorial Award ausgezeichnet. Simultan dazu gibt es für die Damen den Patty Kazmaier Memorial Award.

Herren

Division I

Conferences

Meisterschaften

Auflistung nach Titeln

Auflistung nach Staat

Division II 
Bis 1999 wurde zusätzlich in einer Division II gespielt, die dann aber aufgrund mangelnder Teilnehmer aufgelöst wurde.

Division III 
Seit 1984 wird in einer dritten Division gespielt, die ihren Namen auch nach der Auflösung der Division II beibehielt.

Damen 
Seit 2001 wird von der NCAA auch die Collegemeisterschaft der Damen ausgespielt. Obwohl es niemals eine „Division II“ gab, heißt die zweite Liga in Anlehnung an die Herrenligen „Division III“.

Division I

Division III

Weblinks 
 Offizielle Website der NCAA – Herren
 Offizielle Website der NCAA – Frauen

Einzelnachweise 

 
Eishockeyliga in Nordamerika
Nachwuchsliga
Liga des Universitätssports in den Vereinigten Staaten